Heinz Goll – pittore, scultore e incisore austriaco
 Jaroslav Goll – storico cecoslovacco
 Yvan Goll – scrittore, poeta, drammaturgo e traduttore francese naturalizzato tedesco